Alim Qurbanov – calciatore azero, nato nel 1977
 İlqar Qurbanov – calciatore azero, nato nel 1986
 Maxmud Qurbanov – calciatore azero, nato nel 1973
 Musa Qurbanov – calciatore azero, nato nel 1963
 Qurban Qurbanov – calciatore azero, nato nel 1972
 Sənan Qurbanov – calciatore azero, nato nel 1980